Tölkkäänniemi är en udde i Finland.   Den ligger i den ekonomiska regionen  Nyslotts ekonomiska region  och landskapet Södra Savolax, i den södra delen av landet,  km nordost om huvudstaden Helsingfors.

Terrängen inåt land är huvudsakligen platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km söder om Tölkkäänniemi. Runt Tölkkäänniemi är det mycket glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Sulkava,  km nordväst om Tölkkäänniemi. I omgivningarna runt Tölkkäänniemi växer i huvudsak blandskog. 

Trakten ingår i den boreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C.

Kommentarer

Källor 

Halvöar i Södra Savolax